Ion Crisu (n. 12 martie 1960, Grozesti, Iasi, România ) este regizor, actor siscenograf.

Biografie 

A terminat scoala primara in satul natal si liceul in Raducaneni.

In 1977 s-a mutat in zona Dobrogei, unde a avut primul contact cu oameni cunoscuti cum ar fi: Doina Felicia Mihoc, Constantin Noica, dr. Haralambie Teodoru, prof. Costica Bustiuc, prof. univ. Kemal Karpat, Corneliu Leu, Pricop Constantin.

In 1979 a inceput sa frecventeze cenaclurile Nicolae Labis si Metamorfoze. A participat ca interpret, dar si in domeniul creatiei la multe concursuri de poezie, dintre care Mihai Dragomir - Braila, Lucian Blaga - Sebes, Mihai Eminescu - Botosani, fiind laureat al tuturor celor mentionate.

A inceput sa activeze ca instructor cultural si actor la Casa de Cultura a Sindicatelor Medgidia.

In 1990 a participat la infiintarea revistei Metamorfoze alaturi de: prof. Miu Constantin, Simion Constantin, Bustiuc Costica, Ionescu Laurentiu, Georgeta Aldea, dr. Haralambie Teodoru.

In 1991 a participat la aparitia revistei Graiul Dobrogei alaturi de Stefan Lapusan, Dumitru Moinescu, Tiberiu Rusu, Gemil Tahsin, Gheorghe Budrugeso.

A absolvit intre 1991-1995 la Universitatea de Arte Hyperion - Bucuresti, Facultatea de Regie Film - Teatru, avand ca profesori personalitati ca: Geo Saizescu, Mircea Muresan, Mircea Dragan, Vasilica Istrati, Radu Anesti, Alexandru Intorsureanu, Mihai Manolescu, Dumitru Capoianu, Viorel Marginean, Cristian Hadji Culea si Mihaela Tonitza.

A lucrat in timpul facultatii  la Teatrul National Bucuresti, in 1993 face asistență regie la Teatrul de Păpuși și Marionete Țăndărică București, la piesa ”Prâslea cel voinic și merele de aur”- regia : Bogdan Drăgulescu, și la spectacolul ”Micul Prinț” în regia aceluiași regizor. În 1994 face asisteță  regie la spectacolul ”Acul cumetrei Gurton” - regizor Grigore Gonța la Teatru Național București. Dupa facultate, a inceput sa lucreze si debutează în 1996 la Teatrul ”Victor Ioan Popa” din Bârlad cu o comedie satirică foarte apreciată - ”Nașul” (”Gărgărița”) de Ion Băieșu , apoi lucreaza la Clubul Elevilor Medgidia (intre 1997-1999) ca profesor de teatru.

A ajutat la redactarea si aparitia a doua carti de sinteza deosebite: "Contributia Romanilor la civilizatia si cultura Rusilor" si "Neamuri si destine" ale dr. Haralambie Teodoru.

Intre anii 2000 - 2010 a lucrat ca Sef Serviciu Cultura, Culte si Tineret Medgidia.

In 2004 a initiat Tabara de Pictura Internationala "Lucian Grigorescu" Medgidia si a organizat primele 5 editii.

In anul 2007 a infiintat sectia din Medgidia a Centrului Cultural Judetean "Theodor Burada" Constanta.

Din 2012 pana in prezent a initiat si este director artistic al Festivalului National de Teatru "Tanta si Costel" Medgidia.

Din anul 1995 si pana in prezent, regizeaza spectacole pentru trupele de teatru de copii, tineret si adulti USA, Nameless si Thetis.

A organizat lansarea de carte si film Pacala se intoarce a regizorului Geo Saizescu.

Premii, ordine și distincții 

- 1992 – Premiul Special  la Festivalul Național de Film Documentar de la Târgul Jiu;

Premii obținute cu trupa de teatru independent ”Thetis” a Cercului Militar Medgidia: 

 - ,,Rămășagul”de V. Alecsandri :  1996 – Premiul întâi la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată, care are loc la Craiova, premiul pentru originalitate la Festivalul de Teatru de la Buftea, premiul de interpretare la Festivalul de Teatru de la Slanic Moldova si la Festivalul Național de Teatru ”Mihail Sorbul” de la Botosani. Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Bănică” de la Calarasi, premiul 1 la Festivalul de Teatru de la Mahmudia jud. Tulcea;                           

 - ,,Emmi”de M. Eminescu - 1997. Obține Premiul pentru Originalitate la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată la Craiova și Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Bănică” de la Călărași ;

 - ”Elisabeta din întâmplare o femeie” de Dario Fo – 1998 – Premiul pentru Originalitate  și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată – Craiova ;

 - ,,Troienele”de Euripide – 1999. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată la Craiova ;

 - ,,Mofturi juridice” de I.L. Caragiale – 2002. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din  Armată – Craiova ;

 - ,,Idolul și Ion Anapoda ”de G.M. Zamfirescu – 2004. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată - Craiova ;

 - ,,Familia Anticarului”de C. Goldoni – 2005. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată – Craiova și Premiul Special la Festivalul Internațional de Teatru de la Lugoj ;

 - ,,Două femei împotriva unui bărbat ” de M. Kogălniceanu – 2007. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată – Craiova ;

 - ,,Crize conjugale”de Tudor Mușatescu – 2008. Premiul Special și Premiul pentru Interpretare la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată – Craiova. Premiul 1 la Festivalul de Teatru de la Câmpina. Premiul Special la Festivalul  Național de Teatru ”Ștefan Bănică” de la Călărași ;

 - ,,Boul, vițeii și …noi” -  adaptare după Ion Băieșu  2009. Marele Premiu și Premiul pentru Regie la Festivalul Național al Trupelor de Teatru din Armată ”ArtArm” - Timișoara ; Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Bănică” de la Călărași ;

 - ,,Rămășagul”de V. Alecsandri – 2011. Marele Premiu și Premiul pentru Regie la Festivalul Național ”ArtArm” al Trupelor de Teatru din Armată de la Timișoara ;

 - ,,Visul sau Damen Vals”de D.R. Popescu – 2012. Premiul III – la Festivalul Național ”ArtArm” al Trupelor de Teatru din Armată de la Timișoara ;

 - ‘’Chirita in provinție’’ de Vasile Alecsandri – 2013. Premiul Special la Festivalul Național ”ArtArm” al Trupelor de Teatru din Armată – Timișoara. Premiul 1, la Festivalul Național ”Iașii în Carnaval” de la Iași ;

 - ‘’Comedia măgarilor”de Plaut – 2014. Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”ProActoria” -  Mediaș ; 

 -‘’Visul unei nopți de vară ‘’de W. Shakespeare – 2014. Premiul de Excelență la  Festivalul Național de Teatru ”Tanța și Costel” - Medgidia ;

 - "Conul Leonida față cu reacțiunea ” de Ion .L. Caragiale -  2015. Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”AmActor” organizat de Centrul Cultural Reduta din Brașov. Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”Dan  Alecsandrescu” de la Roman ;

 - ” Regele Lear în noaptea revelionului ” de Tudor Popescu – 2015. Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”ProActoria” de la Mediaș. Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Dan Alecsandrescu” - Roman ;

 - ” Hamlet ” de W. Shakespeare – 2016. Premiul de Excelență – Festivalul Național de Teatru ”Tanța și Costel” Medgidia 

 - ” Carre de dame”de Ghe. Brăescu – 2016. Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”AmActor” organizat de Centrul Cultural ”Reduta” Brașov, Premiul de Excelență la Festivalul ”Din Culise” Reghin, Premiul I și Premiul de Interpretare la Festivalul Național ”Iașii în Carnaval” de la Iași ;

 -,,Proștii sub clar de lună,, după Teodor Mazilu  - 2017. Premiul de Excelență la Festivalul Național de Teatru ”Dan Alecsandrescu” de la Roman, Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Din Culise” de la Reghin ;

 -,,Hagi Tudose" .. de Barbu Stefanescu Delavrancea – 2018. Premiul de Excelență la Festivalul Internațional de Teatru ”FESTteamART” Lugoj, jud. Timiș ;

 - ”Rămșagul” de Vasile Alecsandri – 2019. Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Dan Alecsandrescu” de la Roman ;

 - ”Dulcea ipocrizie...” de Tudor Popescu – 2020. Premiul Special la Festivalul Național de Teatru ”Silvia Ponciu” Mediaș. Premiul de Excelență la Festivalul Internațional de Ieatru ”FESTteamART” - Lugoj, jud. Timiș.

 - Diplomă de onoare – pentru întreaga activitate în slujba teatrului românesc – a Ministerului Apărării Naționale, (Garnizoana Medgidia, Primăria Medgidia).

Regie de teatru si scenografia

La Teatrul Victor Ion Popa Barlad 

 "Nasul" de Ion Baiesu (1995)
 "Punguta cu doi bani" adaptare de Mihnea Valenaru dupa Ion Creanga (1996)

La Trupa de teatru Thetis Medgidia 

 "Ivan Turbinca" de Ion Creanga (1995)
 "Ramasagul" de Vasile Alecsandri (1996)
 "Familia Anticarului" de Carlo Goldoni (1996)
 premiera absoluta "Emmi" dupa Mihai Eminescu (1997)
 premiera absoluta "Elisabeta - din intamplare o femeie" de Dario Fo (1998)
 "Troienele" de Euripide (1999)
 "Mofturi Juridice" de I. L. Caragiale (2002)
 "Idolul si Ion Anapoda" de G. M. Zamfirescu (2004)
 "Doua femei impotriva unui barbat" de M. Kogalniceanu (2007)
 "Crize Conjugale" de T. Musatescu (2008)
 "Boul, viteii si...noi" de Ion Baiesu (2009)
 "Visul sau damen vals" de D. R. Popescu (2012)
 "Chirita in Provintie" de V. Alecsandri (2013)
 premiera absoluta "Comedia magarilor" de Plaut (2014)
 "Visul unei nopti de vara" de w. Shakespeare (2014)
 "Regele LEar in noaptea Revelionului" dupa T. Popescu (2015)
 "Hamlet" de W. Shakespeare (2016)
 "Care de dame" de Gh. Braescu (2016)
 "Conu' Leonida fata cu reactiunea" de I. L. Caragiale (2016)
 "prostii sub clar de luna" de Theodor Mazilu (2017)
 "Hagi Tudose" de Barbu Stefanescu Delavrancea (2018)
 "Dulcea ipocrizie..." de T. Popescu (2020)

Bibliografie 
- Monografie ”Medgidia Carasu”  - autori : Aurelia și Ștefan Lăpușan – Editura ”Goliat S.R.L.” Constanța – 1996 ;

- ”Valori ale culturii de masă în Dobrogea. Școala Populară de Arte și Meserii Constanța” Autori : Aurelia și Ștefan Lăpușan. Editura Dobrogea – 2009 ;

- Publicația ”Viața Armatei” - nr. 44 (30 oct.- 5 nov.) 1996 ;

- Ziarul ”Medgidia azi” - nr. 51, octombrie 2001 ;

- Revista ”Observatorul Militar” - nr. 38 (28 septembrie – 4 octombrie) 2016 ;

- Revista ”Observatorul Militar” - nr. 40 (4 – 10 octombrie) 2017 ;

- Revista ”Observatorul Militar” - nr. 39 (3 – 9 octombrie) 2018 ;

- Revista ”Observatorul Militar” - nr. 42 (30 octombrie – 5 noiembrie) 2019

- Revista ”Tomis” Constanța, nr. 3, martie 1987.

Legaturi externe 

 Interviu cu regizorul Ion Crișu – directorul artistic al Festivalului național de teatru ,,Tanța și Costel” 
 Interviu Observatorul militar
 Punți artistice pentru redescoperirea aproapelui
 Interviu Litoral TV
 Articol ziarul "Cuget liber"
 Avem nevoie și de cultură. Festivalul „Tanța și Costel” a făcut săli pline
 Weekend încărcat de cultură la Medgidia. Festivalul Național de Teatru “Tanța și Costel”, un succes
 Biblioteca Vie
 Medgidia în lojă de teatru
 Medgidia scoate talentele teatrului la raport
 „TEATRUL LA VEDERE” DE ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI, LA MEDGIDIA

Teatru, Regizori de teatru români, organizator Festival de Teatru Medgidia, Nasteri in 1960, teatru romanesc